«Need ei vaata tagasi… Osa 2» — компіляція естонського гурту «Ruja». Випущено в 1999 році лейблом RUJA/HyperElwood. Є продовженням збірки «Need ei vaata tagasi... Osa 1»

Track listing

CD3: PopRUJA 
 Must ronk (Rein Rannap/Ott Arder) — 2:50 (1981)
 Leiutaja ja laiutaja (Rannap/Arder) — 1:49 (1981)
 Tule metsa (Rannap/Arder) — 3:10 (1981)
 Kes kellega käib (Rannap/Arder) — 2:20 (1982)
 Aafrika mehed (Rannap/Juhan Liiv) — 2:06 (1981)
 Sa oled mul teine (Rannap/Arder) — 3:19 (1982)
 Rahu (Rannap/Urmas Alender) — 3:34 (1981)
 Õunalaul (Rannap/Arder) — 3:11 (1981)
 Tule minuga sööklasse (Rannap/Arder) — 2:34 (1981)
 Dr. Noormann (Rannap/Rannap) — 2:54 (1981)
 Suudlus läbi jäätunud klaasi (Rannap/Arder) — 3:17 (1982)
 Igapäevane rock (Rannap/Arder) — 2:38 (1982)
 Inimene õpib (Rannap/Arder) — 3:28 (1981)
 Eile nägin ma Eestimaad (Rannap/Liiv, Arder) — 2:13 (1981)
 To Mr. Lennon (Alender/Alender) — 3:31 (1981)
 Praegu (Rannap/Juhan Viiding) — 2:19 (1980)
 Ars longa (Rannap/Arder) — 3:01 (1982)
 Rumal rahutus (Rannap/Arder) — 2:52 (1982)
 Tango (Rannap/Arder) — 3:07 (1982)
 Noor teab mis teeb (Rannap/Arder) — 3:55 (1982)
 Rävala rock (Rannap/Viiding) — 2:38 (1982)
 Rujaline roostevaba maailm (Rannap/Arder) — 3:36 (1982)
 Mida me räägime teistest (Rannap/Arder) — 3:35 (1982)
 Head ööd (Rannap/Lydia Koidula) — 2:23 (1982)

CD4: Sildade põletajad 
 Kes meeldida tahab… (Igor Garšnek/Liiv) — 2:26 (1985)
 Dokumentideta võõras linnas (Toomas Rull/Alender) — 3:15 (1985)
 Mida teeksid siis? (Alender, Jaanus Nõgisto, Garšnek/Alender) — 3:29 (1985)
 Vaiki kui võid (Alender/Alender) — 3:59 (1985)
 Sõbra käsi (Alender/Alender) — 3:33 (1985)
 Sildade põletajad (Garšnek/Alender) — 3:26 (1985)
 Teisel pool vett (Alender/Alender) — 3:16 (1986)
 Murtud lilled (Garšnek/Hando Runnel) — 3:32 (1986)
 Veerev kivi (Nõgisto/Vladislav Koržets) — 5:48 (1986)
 Oled sa järv? (Garšnek/Alender) — 4:27 (1986)
 Lootuselaul (S. P. Gulliver/Alender) — 4:30 (1986)
 Kahe näoga Janus (Alender, Nõgisto, Garšnek/Alender) — 3:07 (1986)
 Pime sõda (Garšnek/Alender) — 2:58 (1985)
 Meeste laul (Nõgisto/Nõgisto) — 3:37 (1986)
 Mis teha? (Garšnek, Nõgisto/Garšnek, Nõgisto) — 3:50 (1987)
 Isamaa pale (Garšnek/Runnel) — 3:11 (1986)
 Tulekell (Garšnek/Alender) — 3:12 (1986)
 Eleegia (Alender/Alender) — 3:27 (1985)
 Aeg on nagu rong (Garšnek/Malle Värk) — 3:25 (1985)
 Ahtumine (Alender, Nõgisto, Garšnek/Артур Алліксаар) — 2:56 (1985)

CD5: Tundmatu RUJA 
 Avamäng karjega (Garšnek) — 1:50 (1986)
 Ärka otsiv vaim (Garšnek/Alender) — 2:45 (1985)
 Mu isamaa on minu arm (Rannap/Koidula) — 2:08 (1982)
 Laulu sisu (Rannap/Koidula) — 4:28 (1984)
 Raske aeg (Rannap/Viiding) — 2:52 (1980)
 Ma mustas öös näen… (Olav Ehala/Viiding) — 2:47 (1980)
 Tööaskeldus (Nõgisto/Mati Unt) — 3:03 (1979)
 Meediaaskeldus (Nõgisto/Unt) — 1:48 (1979)
 Rahvalaulufraas (Nõgisto/Viiding) — 4:56 (1989)
 Laul surnud linnust (Ehala/August Sang) — 4:03 (1980)
 Killud toovad õnne (Rannap/Arder) — 4:37 (1982)
 Käsi (Rannap/Arder) — 2:59 (1982)
 Aeg (Rannap/Runnel) — 6:43 (1983)
 Viru vanne (Rannap/Runnel) — 3:18 (1983)
 Oota mind (Andres Valkonen/Leelo Tungal) — 3:09 (1985)
 Ih-ih-hii ja ah-ah-haa (Garšnek, Alender, S. P. Gulliver/Alender) — 3:48 (1988)
 Päikeselapsed (Nõgisto/Nõgisto) — 4:01 (1987)
 Kui mõtled enda pääle (Nõgisto/Runnel) — 3:37 (1982)
 Laul võimalusest (Ehala/Sang) — 3:52 (1980)
 Luigelaul (Garšnek/Alender) — 3:58 (1987)
 Nii vaikseks kõik on jäänud (1985) (Rannap/Ernst Enno) — 1:51 (1971/1985)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Ruja